Dedinszky János (19. század) színész, színházi szakíró
 Dedinszky János (1929–1999) geológus, országgyűlési képviselő, 1956-os munkástanácstag